Командный чемпионат Германии по шахматам 2003/2004 ( — шахматная бундеслига)

Личные результаты

SG Köln Porz

SC Baden Oos

Таблица 
 КО — командные очки
 Последние четыре команды спустились во вторые лиги

Ссылки 
 Schachbundesliga 2003/2004

Командный чемпионат Германии по шахматам